Personen
Felix Gall (1998), Oostenrijkse wielrenner
France Gall (1947-2018), Franse zangeres
Franz Joseph Gall (1758-1828), Duitse neuroloog
Herman Gall (1876-1960), Nederlandse slijter
Ildikó Pelczné Gáll (1962), Hongaarse politica
James Gall, Schots geestelijke en astronoom
Jan Gall, Pools componist
Jeremy Gall (1995), Nederlandse voetballer
Joop Gall (1963), Nederlands voetballer
Karl Gall (1903-1939), Oostenrijks motorcoureur 
Karl Gall (1905-1943), Oostenrijks voetballer 
Lode Gall (1911-1993), Nederlandse priester
Romain Gall (1995), Frans-Amerikaanse voetballer

Overig
Champagne De Saint-Gall, Frans champangehuis
Gallmotor, Italiaans historisch motormerk
Gall & Gall, Nederlandse slijterijketen
Projectie van Gall-Peters, kaartprojectie

Zie ook 
Gal (doorverwijspagina)
Gala (doorverwijspagina)